IPPP est un sigle.
 Institut de Pelvi-Périnéologie de Paris - organisme de formation pour kinésithérapeutes - www.ippp.fr
Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris
Institut pour le partenariat public-privé
Ingénierie des partenariats public-privé Formation de  de Sciences-Po Lyon